Регби Европы () — организация, управляющая регби в Европе и некоторых западных регионах Азии. Объединяет национальные регбийные федерации европейских стран, занимается организацией европейских соревнований сборных и клубов по регби и регби-7.

Предшественницей Регби Европы была Международная федерация любительского регби (ФИРА). ФИРА была создана в 1934 году для продвижения, организации и управления регби в Европе вне полномочий Международного совета регби (ИРБ), а позже распространила своё влияние и на другие континенты. В конце 1990-х по соглашению с ИРБ ФИРА стала только европейской организацией, а также изменила своё название на ФИРА-АЕР (Международная федерация любительского регби — Европейская ассоциация регби). В 2014 году федерация провела ребрендинг, изменив название на более простое — Регби Европы.

До объединения с ИРБ ФИРА была самой распространенной международной регбийной организацией в мире, отчасти потому, что ИРБ был сосредоточен на англоязычных странах (Англия, Ирландия, Уэльс, Шотландия, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР) и Франции. ФИРА поспособствовала распространению регби за пределы англосферы.

История

Создание ФИРА 

Международная федерация любительского регби (, FIRA) появилась из-за англо-французских разногласий. В 1931 году сборную Франции исключили из главного европейского соревнования Кубка пяти наций (Англия, Ирландия, Уэльс, Шотландия и Франция), в котором она участвовала с 1910 года.

Стремясь не потерять международные связи и поддержать уровень сборной, Франция стала искать новых партнеров. После подготовительного совещания 4 сентября 1933 в Турине были проведены учредительные конференции новой спортивной организации. 2 января 1934 года в Париже и 24 марта того же года в Ганновере. Членами-основателями ФИРА стали 10 национальных федераций: Бельгия, Германия, Франция, Италия, Каталония, Нидерланды, Португалия, Румыния и Испания. 10 июня о создании ФИРА объявил . Первым президентом стал француз Роже Данту ().

Количество международный матчей между членами ФИРА увеличилось. Принимались попытки создания Чемпионата Европы, было проведено несколько турниров: в мае 1936 — Олимпийский турнир в Берлине, в октябре 1937 — Турнир World Expo в Париже и в мае 1938 — Кубок трех наций в Бухаресте. Сильнейшей сборной была команда Франции.

Но вскоре последовали неудачи: Гражданская война в Испании (1936—1939) помешала дальнейшему участию Испании и её автономной области Каталонии (после войны автономия была ограничена и федерация перестала существовать). Потом началась Вторая мировая война и международное спортивное сотрудничество прекратилось.

Послевоенное положение 

В 1947 году Франция была снова принята в Кубок пяти наций, что значительно снизило её интерес к ФИРА. Спортивное превосходство Франции над другими членами федерации продолжало увеличиваться и до 1969 года в турнирах ФИРА принимает участие только вторая сборная Франции. Спортивное превосходство, незаинтересованность и большой вес голоса Франции в сравнение с другими членами ФИРА мешали развитию организации. В последующие годы в ФИРА вступили восточноевропейские страны (Чехословакия (1948), ГДР (1956), Польша (1957), Болгария (1964) и Югославия (1967)), а также Марокко (1957) и Швеция (1958). В 1952 и 1954 годах состоялись розыгрыши Кубка Европы, но турнир так и не стал постоянным.

В 1965 году было принято решение о регулярном проведении (начиная с 1966 года) европейского Кубка наций. В 1970 году состоялся первый юношеский чемпионат, предшественник Молодёжного чемпионата мира по регби. С сезона 1973/74 Кубок наций был преобразован в Чемпионат ФИРА с системой лиг (с выбыванием и повышением между тремя дивизионами).

Эти турниры активизировали контакты между странами и сделали ФИРА более привлекательной. В 1970-х в федерацию вступили Дания, Люксембург, Швейцария, Советский Союз и Тунис.

Расширение 

До этого момента членами ФИРА были только европейские страны (Марокко и Тунис рассматривались как останки французской колониальной империи), но в 1980-х началась экспансия ФИРА за границы Европы. Развернулась гонка между ФИРА и Международным советом регби-футбола за статус будущей мировой федерации: в 1987 году в ФИРА были приняты Парагвай, Чили, Соломоновы острова, Барбадос, Самоа, Тайвань, Гонконг и Аргентина (как ассоциированный член), в 1988 Нигерия, Сейшелы, США, Кения, Уганда и Танзания. Но ИРФБ организовал первый Чемпионат мира по регби и исход противостояния стал ясен.

В 1986 году африканские члены ФИРА (Марокко, Тунис, Кот-д’Ивуар и др.) основали региональную Африканскую конфедерацию регби (, CAR), продолжая при этом оставаться постоянными членами ФИРА.

ФИРА-АЕР 

Прием неевропейских членов продолжался ещё несколько лет, пока в 1994 году не прошли переговоры между ФИРА и ИРБ. По итогам переговоров Международный совет регби признавался в качестве мировой федерации: в 1995 делегат ФИРА был избран в Международный совет.

С 1995 по 1997 год ФИРА под эгидой ИРБ продолжает пропагандировать и распространять регби по всему миру. В то же время ФИРА концентрируется на идее европейской континентальной федерации: в 1994 и 1995 годах произошли изменения в уставе, а в 1999 году ФИРА была не только переименована в ФИРА-АЕР (, FIRA-AER), но и исключила всех неевропейских членов. В то же время в федерацию вступили Ирландия и Уэльс, а чуть позже Англия и Шотландия.

Регби Европы 

20 июня 2014 года на 92-й генеральной ассамблее ФИРА-АЕР в Сплите было принято решение о изменении названия организации на более простое Rugby Europe.

Международные соревнования 

Главным европейским международным турниром является Кубок шести наций, он проводится каждый год в феврале и марте. В розыгрыше Кубка участвуют шесть сильнейших сборных Европы: Англия, Ирландия, Италия, Уэльс, Франция и Шотландия. Турнир проводится с 1883 года, и является старейшим международным турниром по регби. До включения в 2000 году в состав участников Италии назывался Кубок пяти наций.

Вторым по значимости международным турниром среди европейских стран является Чемпионат Европы по регби. Турнир разделён на 7 дивизионов (Чемпионат, Трофей, Конференция 1 (Север, Юг), Конференция 2 (Север, Юг) и Турнир развития), в каждом из которых играет по 5-6 команд, связанных общей системой повышений и выбываний.  Один розыгрыш чемпионата происходит в течение двух календарных лет, турнир проводится по двухкруговой схеме (каждая команда играет со всеми соперниками дома и в гостях). В 2020 году в высшем дивизионе Чемпионата Европы соревнуются шесть команд: Бельгия, Грузия, Испания, Португалия, Россия и Румыния.

Другие международные соревнования

Члены 
В настоящее время в Регби Европы состоит 47 национальных федераций, 6 из них не являются членами ИРБ (Исландия, Косово, Лихтенштейн, Сан-Марино, Черногория, Эстония). В скобках указан год вступления в Регби Европы (ФИРА, ФИРА-АЕР). Члены-основатели выделены жирным.

Бывшие члены

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Регбийные организации